Olaszország
Jolanda di Savoia, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ferrara megyében

Más
Jolanda, női név